

Codici 
 TLX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Talca (Cile)
 tlx – codice ISO 639-3 della lingua khehek

Economia 
 EuroTLX – Mercato finanziario italiano